Rus nebo Russ může být:

 Rus (oblast) – název historické oblasti ve východní Evropě
 Rus (národ) – dávný národ, který dal jméno Rusku
 Rusové – lidé ruské národnosti, případně obyvatelé Ruska
 Blattella – rod hmyzu příbuzný švábům
 např. rus domácí (Blattella germanica)
 Vladimír Syrovátka – přezdívka českého kanoisty
 Russ – anglosaské křestní jméno
 Kníže Rus – praotec Rus
 Černá Rus – název regionu v okolí města Navahrudak v Bělorusku
 Červená Rus – historický region tvořený z větší části územím Haliče
 Kyjevská Rus – nejstarší východoslovanský stát
 Nová Rus – historické označení oblasti ležící severně od Černého moře
 Prešovská Rus () – historické pojmenování oblastí dnešního Slovenska obývaných Rusíny s centrem v Prešově

příjmení osob
Viz Rus (příjmení)

Externí odkazy